Ізюм — давня українська назва родзинок, сушених ягід винограду; від половецького слова uzum — «виноград»

Населені пункти 
 Ізюм — місто в Харківській області, Україна, райцентр Ізюмського району.
 Ізюм — пасажирська станція на лінії Безлюдівка-Слов'яногірськ Південної залізниці.
 Ізюм — село в 1870—1878 роках, нині місто Алмазна — місто районного значення в Луганській області, Україна.

Примітки